Пёрвис, Пе́рвис () — английская фамилия.

Известные носители фамилии:
 Пёрвис, Дэниел (род. 1990) — британский гимнаст, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 2012 года.
 Пёрвис, Мелвин (1903—1960) — агент Федерального бюро расследований США.

Примечания